Okręty US Navy o nazwie USS  "Cowell":
 Pierwszy  był niszczycielem. Został przemianowany na "Ward" przed wodowaniem.
 Drugi  był niszczycielem typu Wickes. Zwodowany w 1918, wycofany ze służby w 1940.
 Trzeci  był niszczycielem typu Fletcher. Zwodowany w 1943, wycofany ze służby w 1971.

Cowell